Forth kan syfta på:

 Forth (programspråk) – ett stackbaserat interpreterande programspråk
Forth – ett brittiskt bryggerie, se Williams Brothers Brewing Company
Forth (album) – det brittiska rockbandet The Verve's fjärde studioalbum (2008), se The Verve

Geografi

Australien 

 Forth (ort i Australien), Tasmanien, Devonport,

Storbritannien 

 Forth (ort i Storbritannien), Skottland, South Lanarkshire, 
 Forth (flod) – en flod i Skottland 
 Firth of Forth – floden Forths mynningsvik ut till Nordsjön i Skottland

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar